

Geografia 
 Parona – comune della provincia di Pavia in Lombardia
 Parona –  frazione del comune di Verona in Veneto

Persone 
 Angelo Parona – ammiraglio italiano
 Carlo Fabrizio Parona – geologo, paleontologo e accademico italiano
 Corrado Parona – zoologo e medico italiano
 Francesco Parona – medico e politico italiano

Altro 
 Forte Parona – struttura fortificata realizzata in provincia di Verona
 Offella di Parona – biscotto secco di pasticceria italiana tipico di Parona